Woermannhaus ist die Bezeichnung für

 Woermannhaus (Douala), Douala, Kamerun
 Woermann-Wohnhaus (Douala), Douala, Kamerun
 Woermannhaus (Hamburg), siehe Afrikahaus (Hamburg)
 Woermannhaus (Lüderitz), Lüderitz, Namibia
 Woermannhaus (Swakopmund), Swakopmund, Namibia
 Woermanns Hof, Geburtshaus von Carl Woermann in Bielefeld